Чемпіонат Угорщини з футболу 1901 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Будапешт Торна Клуб.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Клуб Міведьєтемі знявся зі змагань чотирьох матчів. У матчах, що залишились, клубу були зараховані технічні поразки.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1901
Угорщина
1901 в угорському спорті